Szwajcaria:
 Hornussen – miejscowość w gminie Böztal w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg

Inne:
 Hornussen – szwajcarska dyscyplina sportowa